Квинт Сульпи́ций Камери́н Ко́рнут ():
 Квинт Сульпиций Камерин Корнут — римский консул 490 года до н. э.
 Квинт Сульпиций Камерин Корнут — римский военный трибун (с консульской властью) 402 года до н. э.; вероятно, потомок предыдущего